Тампо́н (, букв. «пробка, затычка»).
 Кусок абсорбирующего материала (ваты, марли, поролона и т. п.), используемый для предотвращения распространения жидких веществ.
 Тампо́н гинекологи́ческий — специально разработанный тампон, вводимый во влагалище и используемый для поглощения менструальных выделений.
 Тампонирование скважины — закачивание в скважину тампонажного раствора с целью закрытия зон поглощения, водопритоков, трещин, либо с целью консервации скважины.

См. также 

 Гигиеническая прокладка
 Менструальная чашечка
 Тампоны из волос чероки
 Тампонная печать

Примечания